Оводов — фамилия. Известные носители:
 Оводов, Аркадий Александрович (1856—1912) — российский игрок в шашки.
 
 Оводов, Юрий Семёнович (1937—2014) — советский и российский химик, специалист в области иммунохимии.
 Оводов, Яков Леонтьевич (1916—1999) — советский военный, Герой Советского Союза.